RKK steht als Abkürzung für:
 Reichskulturkammer, ein Instrument der nationalsozialistischen Kulturpolitik
 Revolutionäres Komitee der Kuomintang, eine politische Partei in der Volksrepublik China
 Rheinische Karnevals-Korporationen, ein deutscher Karnevalsverband
 RKK Energija, ein russischer Raumfahrtkonzern
 Römisch-katholische Kirche
 Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen
 Omroep RKK, ehemalige niederländische Rundfunkgesellschaft

RkK steht für:
 Regionalverbund kirchlicher Krankenhäuser in Südbaden

Abkürzung